Давы́д — имя нескольких Рюриковичей:
 Давыд Всеславич (между 1047 и 1057 — после 1129) — князь полоцкий.
 Давыд Игоревич (ок. 1055 1112) — князь волынский и дорогобужский.
 Давыд Константинович (ум. 1280) — второй удельный князь галицко-дмитровского княжества.
 Давыд Мстиславич (ум. 1226) — князь торопецкий.
 Давыд Ольгович (уб. 1195) — княжич стародубский.
 Давыд Ростиславич (1140—1197) — князь смоленский.
 
 Давыд Юрьевич (ум. 1228) — князь муромский.

См. также 
 Давид (имя)